Office of Strategic Services, a CIA egyik elődszervezete
Open School Server
Open Sound System
Open Source Software (nyílt forráskódú szoftver)